Ба́рретт (, в русском написании употребляются все 4 варианта удвоения согласных) — англо-ирландская фамилия.

Персоналии 
 Барретт, Ар Джей (род. 2000) — канадский баскетболист.
 Барретт, Артур (1857—1926) — британский военный и колониальный деятель, фельдмаршал Великобритании.
 Барретт, Бриджитта (род. 1990) — американская спортсменка, которая специализируется в прыжках в высоту.
 Барретт, Бьюден (род. 1991) — новозеландский регбист.
 Барретт, Вильсон (1846—1904) — английский актёр, драматург.
 Барретт, Джасинда (род. 1972) — австралийско-американская актриса.
 Барретт, Джерард (род. 1956) — австралийский легкоатлет.
 Барретт, Джерард (род. 1987) — ирландский режиссёр.
 Барретт, Дейв (1930—2018) — канадский политик, премьер-министр Британской Колумбии в 1972—1975 годах.
 Барретт, Джереми (род. 1984) — американский фигурист, выступавший в парном катании.
 Барретт, Джим (1930—2014) — английский футболист.
 Барретт, Джон (род. 1931) — британский теннисист, теннисный тренер, спортивный функционер и журналист.
 Барретт, Келли (род. 1984) — американская актриса.
 Барретт, Крэйг (род. 1939) — американский бизнесмен.
 Барретт, Майк (1943—2011) — американский баскетболист, чемпион Олимпийских игр в Мехико (1968).
 Барретт, Малкольм (род. 1980) — американский актёр.
 Барретт, Марлайн (род. 1978) — американская телевизионная актриса.
 Барретт, Марсия (род. 1950) — ямайская певица, участница группы Boney M.
 Барретт, Меджел (1932—2008) — американская актриса и продюсер.
 Барретт, Монте (род. 1971) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Барретт, Нерин (род. 1944) — ямайская пианистка.
 Барретт, Несса (род. 2002) — американская певица и блогер.
 Барретт, Нил (1929—2014) — американский писатель-фантаст, номинант премий «Небьюла» и «Хьюго».
 Барретт, Норман (1903—1979) — британский хирург, первым описавший пищевод Барретта.
 Барретт, Райан (род. 1982) — британский боксёр, чемпион WBU в полусреднем весе.
 Барретт, Рэй (1927—2009) — австралийско-британский актёр радио, кино и телевидения.
  (1952—2000) — австралийский паралимпиец.
 Барретт, Сид (1946—2006) — английский музыкант, поэт, композитор, художник, основатель рок-группы Pink Floyd, один из родоначальников психоделического направления в рок-музыке.
 Барретт, Сильвестр (1926—2002) — ирландский политик, министр в ряде правительств Ирландии.
 
 Барретт, Уоррен (род. 1970) — ямайский футболист, вратарь. Участник чемпионата мира 1998 года.
 Барретт, Уэйд (род. 1976) — американский футболист, трёхкратный обладатель Кубка MLS.
 Барретт, Фредерик (1875―1949) ― английский игрок в поло.
 Барретт, Фрэнк (1872—1907) — шотландский футболист, вратарь.
 Барретт, Фрэнсис (род. 1977) — ирландский боксёр.
 Барретт, Чад (род. 1985) — американский футболист, двукратный чемпион Канады.
 Барретт, Эдвард (1880—?) — британский спортсмен, олимпийский чемпион (1908) в перетягивании каната.
 Барретт, Эдит (1907—1977) — американская актриса театра и кино.
 Барретт, Эми Кони (род. 1972) — судья американского Верховного Суда с октября 2020 года.
 Барретт, Эрл (род. 1967) — английский футболист.

Составные фамилии 
 Браунинг, Элизабет Барретт (1806—1861) — английская поэтесса, жена Роберта Браунинга.

Псевдонимы 
 Уэйд Барретт (настоящее имя Стю́арт «Стю» Алекса́ндр Бе́ннетт; род. 1980) — английский профессиональный рестлер.

Топонимы 
 Барретт — город в округе Грант, штат Миннесота, США.

Художественные произведения 
 Барретты с Уимпоул-стрит — американская биографическая мелодрама режиссёра Сидни Франклина 1934 года, основанная на пьесе Кэтрин Корнелл.

См. также 
 Barrett